Yasi steht für:
 einen früheren Namen der Stadt Türkistan in Kasachstan
 den Zyklon Yasi (2011)
 Yasi Hofer, eigentlich Yasmin Hofer (* 1992), deutsche Musikerin